Actress muže být:

 anglický výraz pro herečku
 Actress (hudebník) – britský hudebník
 Actress (skupina) – německá hudební skupina

Externí odkazy